Wahpeton kan syfta på:

Wahpeton, Iowa
Wahpeton, North Dakota